XGN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Xangongo (Angola)
 xgn – codice ISO 639-5 delle lingue mongoliche